

Cinéma 
 Payback est un film américain réalisé par Addison Randall en 1988 ;
 Payback est un film américain réalisé par Russell Solberg en 1990 ;
 Payback est un téléfilm américain réalisé par Byl Carruthers en 1992 ;
  est un film américain réalisé par Anthony Hickox en 1995 ;
 Payback est le titre original du film américain Intimidations, réalisé par Ken Cameron en 1997 ;
 Payback est un film américain réalisé par Brian Helgeland en 1999 ;
 Payback est un téléfilm américain réalisé par Frank Nicholson en 2003 ;
 Payback est un film canadien réalisé par Winston W. Champ en 2006 ;
 Payback est le second tome de la série Junk, de Brüno (dessin) et Nicolas Pothier (scénario) paru en 2010 aux éditions Glénat dans la collection Treize Etrange ;
 Payback est un film documentaire canadien réalisé en 2012.

Économie 
 Le payback est en finance un délai de récupération d'un coût d'investissement ;
 Payback est un programme de fidélisation de clientèle, existant dans plusieurs pays européens.

Sport 
 Payback est un pay-per-view de catch ;
 Payback, première édition de Payback (2013) ;
 Payback, deuxième édition de Payback (2014) ;
 Payback, édition de Payback de 2015 ;
 Payback, édition de Payback de 2016 ;
 Payback, édition de Payback de 2017 ;
 Payback, édition de Payback de 2020.

Jeux vidéo 
Payback est un clone de GTA sorti en 2001 sur Amiga puis adapté sur MacOS et Game Boy Advance.

Homonymie de titre